Заря́дная ста́нция (или ЭЗС, электрозаправочная станция) — элемент городской инфраструктуры, предоставляющий электроэнергию для зарядки аккумуляторного электротранспорта, такого как электромобили, электробусы, электроскутеры, электросамокаты, гироскутеры, сигвеи, электровелосипеды и т. п.

Электромобили и зарядные станции рассматриваются как важный элемент управления спросом на электроэнергию (первые испытания передачи энергии от автомобилей в электрическую сеть (англ. vehicle-to-grid (V2G)) начались в январе 2009 года в городе Ньюарк, штат Делавэр, США).

Типы 
Зарядные станции делятся на два основных типа:
 Стандартная зарядная станция на переменном токе. Её отличает невысокая стоимость и длительность зарядки ~ 10 часов.

 Быстрая зарядная станция на постоянном токе (быстрая) и на переменном токе (стандартная). Отличается длительностью зарядки в пределах 1 часа, но при этом имеет высокую стоимость.

Оборудование для зарядки 

Станция зарядки электромобилей (СЗЭ) внешне и по конструкции похожа на бензоколонку АЗС (Автомобильная заправочная станция), позволяющую произвести заправку автотранспорта традиционными сортами углеводородного топлива — бензином и дизельным топливом.

Перспективные разработки 

Также существуют солнечные зарядные станции (СЗС), которые питают аккумуляторы СЗЭ при помощи солнечных панелей.

Швейцарская компания ABB начала производство Terra High Power DC, самого быстрого и мощного зарядного устройства для электрических автомобилей. Это устройство имеет максимальную выходную мощность в 350 кВт, что в три раза выше мощности зарядных станций Tesla Superchargers.

 Беспроводное зарядное устройство
Разрабатываются и применяются и беспроводные зарядные устройства.

Через замену аккумуляторов (проект «Лучшее место»/«Беттер Плейс») 

В 2007 году израильским бизнесменом Шаем Агасси (Shai Agassi) создан проект «Лучшее место» (Project , «Беттер Плейс»). Целью проекта было строительство сети «заправочных» станций для электромобилей в различных странах. На таких станциях предоставлялись бы услуги зарядки и замены аккумуляторов на уже заряженные. В 2008 году он планировал, что построит в Израиле до 500 тысяч «заправочных» станций (розеток)

В сентябре 2012 года работала 21 станция.

Дания в марте 2008 года присоединилась к проекту Project Better Place. Дания планировала построить 500 тысяч точек зарядки электромобилей и 150 станций для замены аккумуляторов. Около 20 % своей электроэнергии Дания вырабатывает из энергии ветра (см. Ветроэнергетика Дании). Зарядка аккумуляторов электромобилей энергией, произведённой ветрогенераторами, позволила бы сгладить неравномерности подачи электроэнергии в передающие сети.

Португалия планировала к концу 2011 года построить 1300 пунктов для зарядки электромобилей.

25 мая 2013 года компания «Беттер Плейс» начала процедуру банкротства.

Солнечная зарядная дорога 
Технология, разработанная компанией Solar Roads. Согласно разработке дорога накапливает в себе солнечную энергию с помощью встроенных солнечных батарей и заряжает движущейся по ней электротранспорт посредством электромагнитной индукции.

История

Зарядные станции в мире

Россия 

Общее количество электромобилей на начало 2017 г. составляло 920 ед.. Летом 2018 г. парк электромобилей в России увеличился до 2,5 тыс. единиц.
На середину 2021 года в российском автопарке насчитывалось 12290 легковых электромобилей, из которых 9273 — Nissan Leaf.

Компанией Россети реализуется Всероссийская программа развития зарядной инфраструктуры.

В Москве согласно проекту «Энергия Москвы» в 2020 году началась установка 200 зарядных станций для электромобилей.
Сеть будет расширяться, и к 2023 г. в столице должно быть не менее 600 станций.

В Приморском крае электроэнергетический холдинг РусГидро развивает сеть быстрых зарядных станций для электромобилей.

На ноябрь 2022 года в России — 4367 зарядных станций, из которых 3679 – точки медленной зарядки, 688 – быстрой.
В планах правительства: с 2021 до 2024 года – построить 2900 быстрых и 9400 медленных зарядных станций, с 2025 до 2030 года – 72 000 быстрых и 28 000 медленных станций.

 Нормативная документация
В России разрабатываются унифицированные правила размещения и эксплуатации станций зарядки электромобилей. Зарядные пункты могут появиться на автозаправках, парковочных станциях и у торговых центров.

 МЭК 61851-1:2010 «Система токопроводящей зарядки электромобилей. Часть 1. Общие требования»
 МЭК 62196-1:2011 «Вилки, штепсельные розетки, соединители и вводы для транспортных средств. Кондуктивная зарядка для электромобилей. Часть 1. Общие требования»
 IEC 69/236/CD:2012 «Electric vehicle wireless power transfer systems (WPT) — Part 1: General requirements»

Белоруссия 

Первая зарядная станция появилась в г. Минске в 2013 году, а первая станция быстрой зарядки уже в 2014 г..
В 2017 году первую зарядную станцию установили в г. Витебск.

Казахстан 
Первая зарядная станция появилась в г. Алма-Ата в 2016 г., а в 2017 году первая в г. Астана.

Украина 

На конец 2016 г. в стране было около 150 зарядных станций, при этом общее количество электромобилей на конец 2016 г. составляет 1709 ед. и 884 ед. гибридных автомобилей. На конец 2020 г. на Украине было около 23 тыс. электромобилей. Половину из них составляют подержанные Nissan Leaf. Количество электромобилей и зарядных станций продолжает увеличиваться.

Великобритания 
Великобритания: в Лондоне в декабре 2006 года были открыты две первые «заправочные станции» для электромобилей, расположенные на улице; до этого в Лондоне на автостоянках и в гаражах действовали 48 бесплатных пунктов зарядки электромобилей.

К концу 2009 года в Великобритании было установлено около 1000 пунктов для зарядки электромобилей, из них около 200 в Лондоне. Стоимость обслуживания составит £75 в год.
В 2012 году количество зарядных станций составило 2883, а на конец 2016 г. уже .

Германия 

В Германии конец 2016 г. количество зарядных станций составило 7407 ед..
На сентябрь 2021 г. — 40257 стандартных точек зарядки и 6840 — быстрых.

Китай 
В Китае количество зарядных станций в 2017 году превышает .

США 
В США по программе ARRA () к середине мая 2010 года было построено более 1800 пунктов для зарядки электромобилей. По приблизительным оценкам общее количество зарядных станций в 2017 году составляет . В США также находится значительная часть действующих станций Tesla Supercharger. По этому показателю США вторая в мире страна после Китая.

Франция 
Во Франции количество зарядных станций в 2017 году составило 2689 ед..
По состоянию на 31 декабря 2022 года во Франции было 82107 общественных станций зарядки, что на 53% больше, чем в прошлом году.

Южная Корея 

В конце 2011 года в Южной Корее работали 500 пунктов быстрой и стандартной зарядки электромобилей. В 2017 году быстрых зарядных станций было зафиксировано по всей стране 300 ед..

Дорожные знаки 
Министерство транспорта и министерство внутренних дел России предложили ввести в оборот новый дорожных знак дополнительной информации (табличка) 8.26 «Зарядка электромобилей».

Настенные зарядные станции 

Другие названия: Навесная зарядная станция, Wallbox

См. также 
 OCPP (Open Charge Point Protocol)

Примечания

Ссылки 
 Карта электрозаправочных станций plugshare.com

 Калифорния построит мощную инфраструктуру для электромобилей // Мембрана, 27 ноября 2008

Электротранспорт
Электромобили
Электрические аккумуляторы
Заправочные станции